Hugo Ayala Castro (Morelia, Michoacán, 1987. március 31. –) mexikói válogatott labdarúgó, aki jelenleg védőként játszik a Tigres de la UANL csapatában. Négyszeres mexikói bajnok (2011 Apertura, 2015 Apertura, 2016 Apertura, 2017 Apertura) és egyszeres kupagyőztes (2014 Clausura).

Pályafutása

Klubcsapatokban
Az Atlas csapatában lépett pályára először az első osztályú bajnokságban egy guadalajarai klasszikus rangadón, amelyet a nagy rivális, a Chivas nyert meg 3–1 arányban.

2010-ben a Tigreshez igazolt, amellyel megnyerte a 2011-es Apertura bajnokságot, 2014-ben a Clausura kupát, és a 2015 Apertura, a 2016 Apertura és a 2017 Apertura szezonban is bajnok lett.

2012-ben megkapta a 2011-es Apertura bajnokság legjobb középső védőjének járó mexikói aranylabda díjat.

A válogatottban
A válogatottban 21 évesen, 2009 márciusában mutatkozott be egy Bolívia elleni barátságos mérkőzésen, csereként pályára lépve a szünetben.

Mérkőzései a válogatottban

Források

Hugo Ayala a mediotiempo.com-on 
Hugo Ayala a transfermarkt oldalon

1987-ben született személyek
Mexikói labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Atlas labdarúgói
A Tigres UANL labdarúgói
Élő személyek
A 2018-as világbajnokság labdarúgói